La Coppa Davis 1982 è stata la 71ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Vi hanno partecipato 60 nazioni: 16 nel Gruppo Mondiale, 22 nella zona europea, 10 nella zona dell'est e 10 della zona americana. Nella finale disputata dal 26 al 28 novembre al Palais des Sports di Grenoble in Francia, gli Stati Uniti hanno battuto la Francia.

Gruppo Mondiale

Tabellone

Finale

Qualificazioni al Gruppo Mondiale
Date: 1-3 ottobre

Argentina, Regno Unito, Unione Sovietica e Romania rimangono nel Gruppo Mondiale della Coppa Davis 1983.
Germania dell'Ovest (EUR), Spagna (EUR), India (EAS) e Messico (AME) retrocesse nei gironi dei gruppi zonali della Coppa Davis 1983.

Zona Americana

Zona Nord e Centro Americana

Squadre partecipanti
  — promossa alla Finale Interzonale Americana

Zona Sudamericana
Squadre partecipanti
 
 
 
  — promossa alla Finale Interzonale Americana

Finale Interzonale Americana
Paraguay promossa al Gruppo Mondiale della Coppa Davis 1983.

Zona dell'Est
Squadre partecipanti
 
 
 
 
  — promossa al Gruppo Mondiale della Coppa Davis 1983

Zona Europea

Zona A
Squadre partecipanti
 
 
 
 
  — promossa al Gruppo Mondiale della Coppa Davis 1983

Zona B
Squadre partecipanti
 
 
  — promossa al Gruppo Mondiale della Coppa Davis 1983

Collegamenti esterni

Tennis nel 1982
 1982